Čulym – cittadina dell'Oblast' di Novosibirsk;
 Čulym – fiume della Siberia occidentale, affluente dell'Ob';
 Čulym – fiume della Siberia occidentale, immissario del lago Čany.